Филластр, Гильом Старший (; 1348—1428) — французский кардинал и учёный.
 Филластр, Гильом (прелат) (Guillaume Fillastre; 1400—1473) — французский прелат и историк.

Примечания